П'ясецький Андрій Левович (1909—1942) — вчений, політичний та громадський діяч, міністр лісів в уряді Ярослава Стецька.
 П'ясецький Гаврило Михайлович (1838—1900) — історик-краєзнавець Орловської губернії, магістр богослов'я (1863), статський радник (1882), потомствений дворянин (1892).
 П'ясецький Бартош (1986) — норвезький фехтувальник, олімпійський медаліст.
 П'ясецький Віталій Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 П'ясецький Максим Павлович (1991—2022) — молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

 П'ясецька Ангеліна Володимирівна (1927—1948) — діячка ОУН та УПА.

Див. також 
 Пясецький (значення)
Прізвища